Deutsche Gesellschaft steht für:
 eine beliebige Sprachgesellschaft des 17./18. Jahrhunderts (zeitgenössische Bezeichnung: deutsche Gesellschaft)

Einzelne Sprachgesellschaften:
 Deutsche Gesellschaft in Leipzig (1727–1945)
 Deutsche Gesellschaft zu Göttingen (1738–1791)
 Deutsche Gesellschaft (Bern) (1739 – ca. 1750)
 Deutsche Gesellschaft zu Greifswald in Schwedisch-Pommern (1739–1757)
 Königliche Deutsche Gesellschaft in Königsberg (1741–1939)
 Bremische Deutsche Gesellschaft in Bremen (1748–1793)

Andere Vereine:
 mehrere nationalliberale Vereinigungen, die sich kurz nach 1814 auf einen Aufruf Ernst Moritz Arndts hin bildeten
 Deutsche Gesellschaft 1914, eine politische Gesellschaft (1914–1934)
 German Society of Pennsylvania, eine Gesellschaft deutscher Einwanderer (seit 1764)
 Deutsche Gesellschaft der Stadt New York (German Society of the City of New York), eine Organisation für deutschstämmige Einwanderer (seit 1784)
 Deutsche Gesellschaft (Verein), ein Bürgerverein für politische und kulturelle Bildung 

Siehe auch:
 Königlich Deutsche Gesellschaft